Achterhuis steht für:
 Hinterhaus, rückseitiger Hausanbau
 Het Achterhuis, niederländischer Originaltitel vom Tagebuch der Anne Frank

Achterhuis ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Achterhuis (* 1942), niederländischer Philosoph